Nana Mizuki Live Grace -Orchestra- est la  musicale de la chanteuse et seiyū japonaise Nana Mizuki.

Présentation

La vidéo  sort au format DVD et Blu-ray le  sous le label King Records.
Ils contiennent deux concerts, le Nana Mizuki Live Grace 2011 -Orchestra- et en bonus, le HIBARI 7 DAYS 2011.2.26. Le concert Nana Mizuki Live Grace 2011 -Orchestra- a été filmé en  au Yokohama Arena. Ce concert contient 40 pistes tandis que le bonus en a 11.

Liste des titres 
 Nana Mizuki Live Grace 2011 -Orchestra-

 HIBARI 7 DAYS 2011.2.26

Liens externes 

 Fiche officielle du DVD/Blu-ray
 Fiche du DVD sur le site de l'oricon

DVD de Nana Mizuki